Bombay International 1979 steht für:

 Bombay International 1979 (1978/79), Snookerturnier der Saison 1978/79
 Bombay International 1979 (1979/80), Snookerturnier der Saison 1979/80 (alternativ auch Bombay International 1980)